Маргарита I (; бл. 1194 — 17 липня 1270) — маркграфиня Намюру в 1229—1237 роках.

Належала до роду Куртене-Капетингів. Старша дитина латинського імператора П'єра I та Іоланди де Ено. 1210 року вийшла заміж за Рауля III Лузіньяна, сеньйора Ісудена, але шлюб був розірваний в 1213 році. 1217 року вийшла заміж за Генріха I, графа Віандена.

1229 року після смерті брата Генріх II спадкувала Намюрське маркграфство. Але на маркграфство висунули претензії її молодший брат — латинський імператор Балдуін II та старша сестра — угорська королева Іоланда. Знову спробував захопити Намюр також Фердинад Фландрський, якому 3 червня король Генріх Гогенштауфен надав права на Намюр. Маркграфині в свою чергу допомагали її чоловік та Енгерран III де Кусі. У 1230 і 1231 роках, вона була задокументована як графиня Намюр. Проте 1232 року Фердинанд захопив Флореф. Маргарита, за підтримки Філіпа Юрпеля, графа Булоні, була змушена вести переговори про мир, який був підписаний у Камбре 1 листопада 1232 року. В обмін на кілька замків Вісвіль і Гользінн у Фландрії Фердинанд відмовився від Намюра.

1237 року Балдуїн II за підтримки французького короля Людовика VIII і графині Жанни Фландрської зміг остаточно усунути Маргариту та захопити владу в Намюрі. Вона вимушена була втекти до володіння чоловіка — Віанден. За відмову вона отримала 7 тис. лібрів срібла. 1247 року Балдуїн II призначив її спадкоємицею в маркграфстві Намюр. 1252 року її чоловік вирушив до Палестини, де того ж року помер. Маргарита стала черницею у монастирі Маріенталь, де померла 1270 року.

Примітки

Джерела 
 Angold, Michael (2011). The Latin Empire of Constantinople, 1204—1261: Marriage Strategies. Identities and Allegiances in the Eastern Mediterranean after 1204. Farnham: Ashgate Publishing Limited. pp. 47–68. ISBN 9781409410980.
 Herman Vander Linden. Marguerite de Courtenay // Biographie Nationale (Académie royale de Belgique). — Bruxelles: Établissements Émile Bruylant, 1895. — Vol. 13. — P. 629—631.

Маркграфи Намюра
Куртене-Капетинги
Жінки XII століття
Жінки XIII століття